Sachau ist der Name folgender Orte:

 Sachau (Gardelegen), ein Ortsteil der Hansestadt Gardelegen in Sachsen-Anhalt
 Sachau (Bad Schmiedeberg), ein Ortsteil von Bad Schmiedeberg in Sachsen-Anhalt

Sachau ist der Name folgender Personen:
 Carl Lorenz Sachau (1823–1882), deutscher Jurist in dänischen Diensten, Stadthauptmann und Heimatforscher
 Eduard Sachau (1845–1930), deutscher Orientalist
 Janina Sachau (* 1976), deutsche Schauspielerin
 Matthias Sachau (* 1969), deutscher Schriftsteller
 Nikolaus II. Sachau (auch: Nicolaus Sachow, Czachow; * um 1385, † 1449), deutscher Rechtsgelehrter; als Nikolaus II. Bischof von Lübeck
 Theodor Sachau (1854–1934), deutscher Pastor und Heimathistoriker

Siehe auch:
 Klein Sachau, Groß Sachau, Ortsteile von Clenze in Niedersachsen